Van der Hoek ist der Familienname von: 
 Hans van der Hoek
 Rosalie van der Hoek